Ermal Fejzullahu (ur. 23 sierpnia 1988 w Prisztinie) – kosowski piosenkarz.

Życiorys 
W 2006 roku wziął udział w Kënga Magjike z piosenką Goca nga Tirana.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życiorys 
Jest synem piosenkarza Sabriego Fejzullahu.

W 2008 Ermal Fejzullahu wziął ślub z kobietą o imieniu Ariana, z którą ma czworo dzieci: Artema, Bunę, Erę (ur. 2013), a najmłodsze z nich urodziło się w sierpniu 2019.

Przypisy 

Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Prisztinie
Absolwenci uczelni w Kosowie
Kosowscy muzycy
Wokaliści popowi
Kosowscy Albańczycy